A mai Edirnénél, amelyet az ókortól sokáig Hadrianopolis néven ismertek, középkori magyar neve pedig Drinápoly volt, számos csatát vívtak. Ezek közül néhány:

Hadrianopolisi csata (313) – április 30-án Licinius legyőzte Maximinus Daiát.
Hadrianopolisi csata (324) – július 3-án Nagy Konstantin legyőzte Liciniust
Hadrianopolisi csata (378) – augusztus 9-én Valens római császár meghalt a gótok elleni ütközetben
Hadrianopolisi csata (718) – A bizánci-bolgár háborúk első hadrianopolisi csatája
Hadrianopolisi csata (813) – A bizánci-bolgár háborúk második hadrianopolisi csatája június 22-én, bolgár győzelemmel (lásd verszinikiai csata)
Hadrianopolisi csata (972) – Bizánc csatája az oroszok ellen 
Hadrianopolisi csata (1087) – Bizánc legyőzi besenyőket 
Hadrianopolisi csata (1205) – Április 14-én a bolgárok legyőzték a negyedik keresztes háború kereszteseit
Hadrianopolisi csata (1254) – A bizánci-bolgár háborúk harmadik hadrianopolisi csatája
Drinápolyi csata (1365) – A törökök elfoglalták a várost
Drinápolyi csata (1913) – Március 26-án a bolgárok elfoglalták a várost az első Balkán-háborúban